La zone Sitti (anciennement zone Shinile) est l'une des 9 zones de la région Somali en Éthiopie.

Woredas
La zone est composée de 6 woredas:

Afdem
Ayesha
Dembel
Erer
Mieso
Shinile

Zone en Éthiopie